Balle (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg 
 Mogens Balle, een Deens kunstschilder en schrijver en lid van de Cobra-beweging alsook lid van Bamses Venner
 Place du Jeu de balle, Franse naam voor het Brusselse Vosseplein